Вимс (), также мы́за Ви́ймси () — рыцарская мыза на территории волости Виймси уезда Харьюмаа, Эстония.

Согласно историческому административному делению мыза относилась к приходу Йыэляхтме.

История мызы 
Мыза Вимс была основана в средние века как мыза монастыря Святой Бригитты в Пирита, когда монастырь выкупил у Ливонского ордена деревню Виймси и построил там мызу. Первое упоминание о мызе относится к 1471 году.

В 1569 году мыза отошла во владение Швеции. В 1643 году по решению патронажного управления королевы Швеции Кристины она стала имением генерал-губернатора Эстляндии.

После окончания Северной войны мыза находилась в руках разных собственников. Одно время она даже принадлежала сподвижнику и фавориту Петра I князю Александру Меншикову. В 1758 году русская императрица Елизавета подарила мызу генерал-губернатору Эстляндии, герцогу Гольштейн-Беку, который в 1760 году продал её графу Карлу Магнусу Стенбоку (Karl Magnus Stenbock).

На военно-топографических картах Российской империи (1846—1863 годы) мыза обозначена как мз. Вимсъ.

После нескольких смен собственников в 1818 году мызу приобрёл граф Александр фон Буксгевден (Alexander von Buxhoeveden), при котором было построено нынешнее главное здание мызы. В 1818—1874-х годах мыза принадлежала семейству Буксгевден, затем она находилась в собственности барона Виктора фон Майделя (Viktor von Maydell), от которого в 1882 году перешла к Феликсу фон Шоттлендеру (Felix von Schottländer). Он был последним собственником мызы до её национализации в 1919 году.

После пожара в 1865 году здание восстановили в стиле исторического направления, сделав его гораздо длиннее прежнего. Задний фасад главного здания выходил в сторону глубокого откоса, откуда в старину открывался красивый вид на Таллинский залив. Сейчас вид на море закрывают разросшиеся деревья.

В начале XX столетия у мызы Виймси были скотоводческие мызы в деревнях Хаабнеэме, Лубья и на острове Аэгна. На землях мызы располагались девять деревень: Хаабнеэме, Пирита, Каазику, Лубья, Мийдуранна, Пююнси, Рохунеэме, Румму и Аэгна. В 1914 году мыза владела почти 2400 гектарами земли.

Договором, заключённым 12 июня 1919 года, вдове Феликса фон Шоттлендера был выделен участок земли под названием Каролиненхоф (, ), к которому также относился пляж Пирита и развалины Пиритаского монастыря. Однако договор остался неутверждённым, и на основе Земельного закона этот участок земли был национализирован вместе с мызой. Управление побережьем Пирита передали Обществу «Санаторий Клоостриметс» ().

Во времена Первой Эстонской Республики за заслуги в Освободительной войне мыза была подарена генералу Йохану Лайдонеру, которому она принадлежала до 1940 года. После окончания Второй мировой войны мыза принадлежала Вооружённым Силам СССР.

Последнее подразделение Советской армии покинуло Виймси летом 1993 года. После этого в мызе открыли Волостной музей Виймси.

Использование 

С 2001 года в зданиях мызы действует Эстонский государственный военный музей (Музей генерала Лайдонера).

Главное здание (господский дом) мызы отреставрировано в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Сохранилось также несколько соседних строений, однако большинство из них — в перестроенном виде.

В 2006 году бывшее амбарное здание мызы, старейшее здание в волости Виймси, было перестроено под «Праздничный центр Виймси» (Viimsi Peokeskus), где проводятся свадебные торжества, корпоративы, семинары и праздники. В мансарде здания расположен гостевой дом «Биргитта».

При инспектировании 15.11.2018 состояние главное здания было оценено как хорошее.

Галерея

См. также 
 Список мыз Харьюмаа
 Историзм

Примечания

Ссылки 

 

Мызы Эстонии
Харьюмаа
Памятники культуры Эстонии
Майдели
Стенбок-Ферморы
Буксгевдены